Devils & Dust bezeichnet:

 ein Album von Bruce Springsteen, siehe Devils & Dust (Album)
 das Titelstück des gleichnamigen Albums, siehe Devils & Dust (Lied)